«Нью-Йорк, я люблю тебя» () — киноальманах, продолжение фильма «Париж, я люблю тебя». Дата релиза фильма откладывалась неоднократно. Выход фильма в прокат в США состоялся 16 октября 2009 года.

Сюжет и съёмки

Режиссёры и эпизоды 
«Нью-Йорк, я люблю тебя» представляет собой киноальманах из 11 новелл — любовных историй, фоном которых избран Нью-Йорк. Каждую из новелл снимал отдельный режиссёр: Цзян Вэнь, Мира Наир, , Иван Атталь, Бретт Ратнер, Аллен Хьюз, Шехар Капур (заменил Энтони Мингеллу, умершего незадолго до съёмок своей новеллы, в марте 2008), Натали Портман (дебют на режиссёрском поприще), Фатих Акын, Джошуа Марстон. За переходы от новеллы к новелле отвечает Рэнделл Болсмайер.

Фильм был показан на Международном кинофестивале в Торонто . Тогда он состоял из 13 новелл: помимо вышеперечисленных, фильм включал эпизоды Скарлетт Йоханссон, которая, как и Натали Портман, никогда до этого не была кинорежиссёром, и россиянина Андрея Звягинцева, но впоследствии было решено перемонтировать фильм. Также в списке режиссёров изначально значился Вуди Аллен, потом он должен был принять в проекте участие как актёр (в новелле Йоханссон), но в итоге он вышел из проекта.

Одна из новелл с участием Натали Портман в роли хасидки уже была отснята в окрестностях Бруклинского моста 12—13 марта 2008, но исполнитель второй главной роли, хасид Эйб Карпен, который ранее не снимался в кино, отказался от участия в фильме в связи с неодобрением у раввинов своей религиозной общины. Карпена немедленно заменил Ирфан Хан, а в фотогалерее со съёмок фильма на сайте Портман лицо Карпена закрыто фотографией Киры Найтли. Также из списка режиссёров вышли Альберт Хьюз и Пак Чхан Ук.

Условия съёмок 
Продюсеры поставили режиссёрам ряд условий:
 Бюджет каждой из новелл ограничен цифрой в 1,5 млн долларов США (заявленный общий бюджет фильма составляет $14 млн).
 В массовых сценах должно быть задействовано не более 20 актёров, а плёнки должно быть израсходовано строго определённое количество.
 Режиссёру дают возможность самостоятельно подобрать звукорежиссёра, оператора и монтажёра; остальных участников съёмок назначат сами продюсеры.

Андрей Звягинцев в проекте 
Продюсер  приглашал Андрея Звягинцева ещё в проект «Париж, я люблю тебя», но тогда Звягинцев отказался, объяснив это тем, что не понимает идею фильма. Однако, посмотрев «Париж, я люблю тебя» и оставшись под впечатлением от новеллы Александра Пэйна «14th arrondissement», Звягинцев принял приглашение к участию в продолжении.

В ролях 
1 новелла
 Хейден Кристенсен — Бен
 Энди Гарсиа — Гарри
 Рэйчел Билсон — Молли
2 новелла
 Натали Портман — Ривка Мэлоун
 Ирфан Хан — Мансухбай
3 новелла
 Орландо Блум — Дэвид Кулер
 Кристина Риччи — Камилла
4 новелла
 Мэгги Кью — Джэнис Тэйлор, проститутка
 Итан Хоук — писатель
 Крис Купер — Алекс
 Робин Райт Пенн — Анна
5 новелла
 Антон Ельчин — Кэйн, выпускник
 Джеймс Каан — Мистер Рикколи, аптекарь
 Оливия Тирлби — Мэллори Фиш, актриса
 Блейк Лайвли — Габриель ди Марко, бывшая подруга Кэйна
6 новелла
 Брэдли Купер — Гус Купер
 Дреа Де Маттео — Лидия Колт
7 новелла
 Джули Кристи — Изабель Аллен, певица
 Шайа Лабаф — Джейкоб
 Джон Хёрт — коридорный
8 новелла
 Тейлор Гир — Тея
 Карлос Акоста — Данте, отец Теи
 Джасинда Барретт — Мэгги, мать Теи
9 новелла
 Уур Юджел — художник
 Шу Ци — продавщица в китайском магазине
 Берт Янг — домовладелец
10 новелла
 Илай Уоллак — Эйб
 Клорис Личман — Митци
11 новелла
 Джастин Барта — Джастин (в интерлюдии)
 Эмили Охана — Зои
 Ева Амурри — Сара

В эпизоде «Апокриф» Звягинцева:
 Николас Пёрселл — мальчик с видеокамерой
 Горан Вишнич — мужчина на пристани
 Карла Гуджино — женщина на пристани
 Хизер Матараццо — прохожая

В эпизоде Йоханссон:
 Кевин Бейкон

Саундтрек 
 Flower Room Girl — Cui Jian
 I’m in the Mood For Love — Jimmy McHugh, Dorothy Fields
 Klezmer Wedding Dance Medley — The Neshoma Orchestra
 No Surprises — Radiohead
 Tian Ya Ge Nu (The Wandering Sonstress) — Zhou Xuan
 Cha Cha Slide — Mr. C The Slide Man
 The Way You Look Tonight — The Michael Rose Orchestra
 The Only Living Boy In New York — Simon and Garfunkel
 Jupiter, The Bringer of Jollity — Gustav Holst
 XII Fossiles — Camille Saint-Saëns
 Sarabande — Edvard Grieg
 No.3, I Hjemalandot — Edvard Grieg
 Iris — Daby Touré
 New York City Is The Place — The Con Artists
 This is Love — Atticus & Leopold Ross with Claudia Sarne

Ссылки 
 Мария Сидельникова Лирический интернационал. Киноальманах "Нью-Йорк, я люблю тебя"

Примечания 

Фильмы-драмы США
Фильмы-мелодрамы США
Киноальманахи
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы Фатиха Акина
Фильмы Джошуа Марстона
Фильмы Сюндзи Иваи
Фильмы Ивана Атталя
Фильмы США 2009 года
Фильмы по сценариям Джеффа Натансона